Les langues boua sont un groupe de langues adamaoua. Elles sont parlées au Tchad.

Le proto-boua 
Le proto-boua peut être reconstitué. Le tableau présente son lexique selon Pascal Boyeldieu:

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues adamaoua

Liens externes 
 Comparatisme Niger-Congo
 

Langue adamaoua